
Tennessee kan avse:

Geografi

 Tennessee – en delstat i USA. Blev den sextonde delstaten 1796
 Tennesseefloden – en flod i Tennessee, Alabama och Kentucky

Arméer
 Army of Tennessee – en konfedererad armé uppkallad efter delstaten Tennessee
 Army of the Tennessee – unionsarmén uppkallad efter Tennesseefloden

Fartyg

Fartygsklasser
Två olika fartygsklasser i den amerikanska flottan namngivna efter den amerikanska delstaten:
Tennessee-klass var en fartygsklass av kryssare, bestående av fyra fartyg, som byggdes 1903–1906 och var i tjänst 1906–1946
Tennessee-klass var en fartygsklass av slagskepp som började byggas under slutet av första världskriget.

Fartygsnamn
 CSS Tennessee – tre fartyg i konfedererade flottan
  – fyra fartyg i amerikanska flottan

Musik
 Tennessee Ernie Ford – Ernest Jennings Ford, country and westernmusiker
 My Tennessee Mountain Home – ett musikalbum från 1973 av Dolly Parton
 My Tennessee Mountain Home (sång) – titellåten på musikalbumet med samma namn
 Tennessee Waltz – en sång från 1946 skriven av Redd Stewart och Pee Wee King 1946

Övrigt
 Tennessee (film) – en amerikansk film från 2008
 Tennessee Williams (1911–1983), en dramatiker
 University of Tennessee –  ett statligt universitet i Knoxville